Фундетура () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Фундетура () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Арсура.
 Фундетура () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Іклод.
 Фундетура () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Лудуш.
 Фундетура () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вледешть.
 Фундетура () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делешть.